L'aire urbaine de Mont-de-Marsan est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Mont-de-Marsan, dans les Landes.

La notion d'aire urbaine 
D'après l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant partie de l'agglomération) et de communes rurales (faisant partie de la couronne périurbaine). Pour qu'une commune soit membre d'une aire urbaine, il faut qu'au moins 40 % de ses habitants travaille dans le pôle urbain (l'agglomération) ou la ville-centre (ici, Mont-de-Marsan).

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Mont-de-Marsan est composée de 47 communes, et elle comptait  en 2013.

Ses pôles urbains sont l'unité urbaine de Mont-de-Marsan (couramment : agglomération) composée de 2 communes et l'unité urbaine de Grenade-sur-l'Adour composée aussi de 2 communes.

Communes de l'aire urbaine de Mont-de-Marsan 
Voici la liste des 47 communes de l'aire urbaine de Mont-de-Marsan zonage 2010 :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes des Landes

 
Mont-de-Marsan
Géographie de Mont-de-Marsan
Administration à Mont-de-Marsan